Станфорд се може односити на:

 Станфорд (Калифорнија), место надомак Пало Алтоа у округу Санта Клара, у којем се налази Универзитет Станфорд
 Станфорд (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Станфорд (Монтана), град у америчкој савезној држави Монтана
 Станфорд (Кентаки), град у америчкој савезној држави Кентаки
 Универзитет Станфорд, амерички универзитет
 Станфорд класик

Особе 
 Лиланд Станфорд, амерички предузетник